Stepney peut faire référence à :
 Stepney, quartier de Londres localisé dans le district de Tower Hamlets.
 Stepney Green, une station du métro londonien.

Patronyme 

Alex Stepney, footballeur anglais
, producteur de musique, arrangeur, parolier et musicien américain
Nigel Stepney, mécanicien anglais
Patronyme anglais